

Biografia 
Era il figlio di Alberto, che morì nel 1383. A causa della sua giovane età, la reggenza fu esercitata fino a 1401 da suo zio Federico.

Sposò Elisabetta, figlia del duca Otto "il Cattivo" di Brunswick-Göttingen. Ebbero tre figli e cinque figlie. I suoi due figli Enrico III e Alberto II gli succedettero congiuntamente.

Ascendenza 

Welfen